Đại Lộc (Quảng Nam)
 Đại Lộc (Thanh Hóa)